Méridien, originellement un adjectif (du latin ), est devenu un nom (par substantivation) dans divers contextes.

Sciences et techniques

Anatomie 
 Le méridien oculaire est le plan vertical qui passe par les pôles (antérieur et postérieur) du globe oculaire.

Astronomie 
 Un méridien céleste est une ligne imaginaire joignant les pôles de la sphère céleste, ainsi que le zénith et le nadir d'un lieu.
 Le plan méridien d'un lieu est le plan du grand cercle qui passe par les pôles célestes et le zénith de ce lieu.

Géographie et cartographie 
 Un méridien (ou une méridienne) est une ligne imaginaire tracée sur la Terre (ou sur un autre objet céleste) entre les deux pôles géographiques ;
 un premier méridien (ou méridien origine) est, en cartographie, un méridien qui sert de référence de longitude (auquel on attribue la longitude 0°). Pour la Terre on a notamment pris comme premier méridien :
 le méridien de Ferro (ou méridien de l'île de Fer), qui passe à l'extrémité ouest d'El Hierro, l'île la plus à l'ouest de l'archipel des Canaries,
 le méridien de Greenwich, qui sert aujourd'hui de référence internationale de longitude,
 le méridien de Paris, qui passe par le centre de l'Observatoire de Paris.
 Un méridien magnétique est un demi-grand cercle joignant les pôles magnétiques du globe.

Mathématiques 
 Un méridien d'une surface de révolution est la courbe intersection de la surface et d'un plan contenant son axe de révolution.

Médecine traditionnelle 
 Les méridiens en médecine traditionnelle chinoise sont des canaux par lesquels circule l'énergie vitale (qi) dans le corps humain ;

Culture et société 
 Le Méridien est une chaîne d'hôtels de luxe.
 Le Théâtre du Méridien est un théâtre bruxellois situé à Watermael-Boitsfort.

Notes et références